Presentism kan syfta på:

Presentism (tidsfilosofi) – tron att bara nutiden existerar, och att framtiden och det förgångna är overkligt
Presentism (litterär och historisk analys) – en typ av historisk analys där dagens idéer och perspektiv anakronistiskt introduceras i avbildningar eller tolkningar av historien